Žiga Svete (né le  à Bled en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 

Il commence sa carrière en 2000 au HK Sportina Bled. En 2003, il rejoint le HDD ZM Olimpija. En 2006, il part en Série B italienne avec le HC Future Bolzano. En 2007, il signe avec le HK Jesenice en EBEL.

Carrière internationale 
Il a représenté l'équipe de Slovénie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001 || HK Sportina Bled || Ligue Slovène  ||18||1||3||4||8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 ||HK Sportina Bled || Interliga ||12||0||1||1||2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 ||HK Sportina Bled ||Ligue Slovène ||12||0||2||2||10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 ||HK MK Bled|| Ligue Slovène Jr. ||11||0||4||4||14||2||0||2||2||4 
|-
| 2002-2003 || HK Sportina Bled || Ligue Slovène ||19||0||1||1||24||3||0||1||1||29
|-
| 2002-2003 ||HK Sportina Bled || Ligue Slovène Jr.||9||2||2||4||8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || HD HS Olimpija || Interliga ||9||0||7||7||18||5||1||1||2||8
|-
| 2003-2004 || HDD ZM Olimpija || Interliga ||15||0||2||2||18||4||0||0||0||0 
|-
| 2003-2004 ||HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène ||10||0||1||1||8||4||0||0||0||0 
|-
| 2004-2005 || HDD ZM Olimpija || Interliga ||19||2||1||3||32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 ||HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène ||18||0||3||3||8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || HDD ZM Olimpija || Interliga ||17||2||8||10||41||5||0||0|| 0||0
|-
| 2005-2006 ||HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène ||21||3||13||16||32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || ŠD Alfa || Ligue Slovène ||7||0||3||3||10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 ||HC Future Bolzano ||Serie A2  ||26||2||19||21||44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 ||HK Jesenice ||EBEL ||23||0||2||2||2||5 ||0 ||0 ||0 || 0
|-
| 2007-2008 ||HD Jesenice Mladi ||Ligue slovène ||16||4||10||14||34||6 ||0 ||3|| 3 || 12
|-
| 2008-2009 ||HK Jesenice ||EBEL || 44|| 5|| 0|| 5|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 ||Jesenice mladi ||Ligue slovène ||4||1||3||4||4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 ||Hokki Kajaani ||Mestis || 8|| 1|| 2|| 3|| 6|| 11|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice II ||Ligue slovène || 2|| 2|| 0|| 2|| 4|| || || || ||
|-
|2009-2010 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie || 44|| 9|| 24|| 33|| 34|| 7|| 5|| 5|| 10|| 6 
|-
| 2010-2011 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26|| 0|| 3|| 3|| 10|| 13|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2011-2012 || HK Partizan Belgrade || Slohokej Liga || 16|| 4|| 10|| 14|| 37|| 9|| 0|| 7|| 7|| 10
|-
|2012-2013 || Eaters Geleen || Eredivisie || 8|| 2|| 2|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Icefighters Leipzig || Oberliga || 4|| 3|| 2|| 5|| 6|| 6|| 0|| 5|| 5|| 6
|-
| 2013-2014 || Team Jesenice ||INL || 25|| 4|| 17|| 21|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Cardiff Devils || EIHL || 21 || 1 || 3 || 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Dundee Stars || EIHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Team Jesenice || Ligue slovène || 2|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Team Jesenice || INL || 13|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Icefighters Leipzig || Oberliga || 23 || 1 || 16 || 17 || 30 || 7 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2015-2016 || HK Celje || Ligue slovène || 6|| 2|| 4|| 6|| 20|| 5|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
| 2015-2016 || HK Celje || INL || 26|| 4|| 11|| 15|| 36|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2016-2017 || HK Bled || Ligue slovène || 16|| 7|| 18|| 25|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Zemgale/LLU || Lettonie || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| 8|| 0|| 6|| 6|| 8
|-
| 2017-2018 || EC Klagenfurt AC II || Alps HL || 31|| 0|| 7|| 7|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Olimpija Ljubljana || Alps HL || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2017-2018 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2018-2019 || HK Olimpija Ljubljana || Alps HL || 34|| 2|| 11|| 13|| 24|| 16|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2018-2019 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || 5|| 1|| 4|| 5|| 0|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2019-2020 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || 10|| 2|| 11|| 13|| 2|| 3|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2019-2020 || HK Olimpija Ljubljana || AlpsHL || 40|| 0|| 8|| 8|| 8|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2003 ||Équipe de Slovénie 18 ans||CM 18 ans D1 ||5||1||5||6||10
|-
| 2004 ||Équipe de Slovénie Jr.|| CM Jr. D1||5||0||1||1||10
|-
| 2005 ||Équipe de Slovénie Jr.|| CM Jr. D1||5||3||3||6||4
|-
| 2009 || Slovénie || CM D1 A|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2

Références 

Naissance en avril 1985
Naissance en RS de Slovénie
Naissance à Bled
Joueur de roller in line hockey
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Jesenice
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur des Smoke Eaters Geleen
Joueur de l'Étoile noire
Joueur des Cardiff Devils
Joueur des Dundee Stars
Joueur du EC Klagenfurt AC
Défenseur de hockey sur glace